Označení kolec může může mít tyto významy:

 kolec jako rostlinný orgán stonkového původy, viz Trn (botanika),
 kolec jako nářeční označení pro kolečko, viz Kolečko.